Az 1996-os Australian Open férfi versenyét a német Boris Becker nyerte az amerikai Michael Chang előtt.

Kiemeltek

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 eredmények az ATPtennis.com honlapon
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

F1